Küchelbecker ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Küchelbecker (1786–1814), deutscher Schriftsteller 
 Friedrich Christian Heinrich Küchelbecker (1766–1836), deutscher Pfarrer 
 Johann Basilius Küchelbecker (1697–1757), deutscher Jurist, Topograf und Schriftsteller 
 Wilhelm Küchelbecker (Wilhelm Karlowitsch Küchelbecker; 1797–1846), russischer Lyriker und Dekabrist
 Michael Küchelbecker (Michael Karlowitsch Küchelbecker; 1798–1859), russischer Gardeleutnant und Dekabrist